Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Windham () :
le comté de Windham, situé dans le Commonwealth du Connecticut ;
le comté de Windham, situé dans l'État du Vermont.